__БЕЗКН__

 je šonen manga antologija koju nedeljno objavljuje japanska izdavačka kuća -{Shueisha}-. Prvi broj časopisa je objavljen 1. avgusta 1968. godine. Manga serije u okviru časopisa su namenjene mlađim muškim čitaocima i one se uglavnom sastoje od scena sa puno akcije. Poglavlja serija koja se nalaze u časopisu se skupljaju i objavljuju kao tankobon zbirke sa žigom -{Jump Comics}- svaka dva do tri meseca.

Poznate manga serije

 -{Ansatsu Kyōshitsu}-
 -{Bakuman.}-
 -{Black Clover}-
 -{BLEACH}-
 -{Boku no Hero Academia}-
 -{Bokutachi wa Benkyō ga Dekinai}-
 -{Captain Tsubasa}-
 -{Chainsaw Man}-
 -{City Hunter}-
 -{Cobra}-
 -{Death Note}-
 -{Dr. Slump}-
 -{Dr. Stone}-
 -{Dragon Ball}-
 -{Dragon Quest: Dai no Daibōken}-
 -{Eyeshield 21}-
 -{Gintama}-
 -{Haikyuu!!}-
 -{Hokuto no Ken}-
 -{Hunter x Hunter}-
 -{JoJo no Kimyō na Bōken}-
 -{Jujutsu Kaisen}-
 -{Katekyō Hitman Reborn!}-
 -{Kimetsu no Yaiba}-
 -{Kinnikuman}-
 -{Kochira Katsushika-ku Kameari Kōen Mae Hashutsujo}-
 -{Kuroko no Basket}-
 -{Medaka Box}-
 -{Naruto}-
 -{Nisekoi}-
 -{One Piece}-
 -{Psyren}-
 -{Rokudenashi Blues}-
 -{Rookies}-
 -{Rurouni Kenshin}-
 -{Saint Seiya}-
 -{Sakamoto Days}-
 -{Samurai 8: Hachimaru Den}-
 -{Shokugeki no Sōma}-
 -{Shaman King}-
 -{SKET Dance}-
 -{Slam Dunk}-
 -{Tennis no Ōjisama}-
 -{To LOVE-Ru}-
 -{Toriko}-
 -{Yakusoku no Neverland}-
 -{Yū Yū Hakusho}-
 -{Yu-Gi-Oh!}-

Lista mangi koje se serijalizuju u magazinu -{Weekly Shōnen Jump}-

Trenutno ima 22 naslova koja se serijalizuju u magazinu -{Weekly Shōnen Jump}-, s tim da su -{Hunter × Hunter}- i -{RuriDragon}- na pauzi, a -{Burn the Witch}- nastavak još nije najavljen.

Spoljašnje veze 
 Zvanični vebsajt 

Манга
Стрип часописи
Јапански часописи